Worse Than a Fairy Tale — другий студійний альбом американської групи Drop Dead, Gorgeous, який був випущений 14 серпня 2007 року.

Композиції 
 Red or White Wine? — 3:26
 Drawing the Devil — 4:30
 The Pleasure to End All Pleasures — 3:27
 Worse Than a Fairy Tale — 3:40
 They'll Never Get Me (Word with You) — 3:32
 It Sounded Like an Accident — 3:45
 45223 — 4:20
 It's Pretty Hard to Beat the King — 3:23
 Donner, Party of Five — 4:34
 Saylor Lake — 4:28
 Bye, Bye Blues (The Whole West Coast Is Ruined) — 3:18
 I Want To Master Life And Death — 6:38

Джерела 
 Worse Than a Fairy Tale  allmusic
 Worse Than a Fairy Tale  last.fm

Альбоми Drop Dead, Gorgeous
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2007
Альбоми Geffen Records